Люэ () — остров, принадлежащий Дании.

География 
Остров Люэ лежит в акватории Балтийского моря, южнее острова Фюн и в  от города Фоборг. Административно остров образует церковный приход Люэ-согн (), входящий в коммуну Фоборг-Мидтфюн в составе региона Южная Дания. Люэ входит в Союз малых датских островов. Остров связан с городом Фоборг паромным сообщением.

Площадь острова равна . Наивысшая точка его среди холмов достигает высоты в . Основной ландшафт острова представляют травянистые луга. Единственный населённый пункт — поселение Люэ-Бю, состоящее из . Люэ-Бю считается одной из красивейших деревень в Дании, представляющих старинную сельскую народную архитектуру и культуру. Близ сельской церкви находится единственное сохранившееся в Дании круглое кладбище. Расположенная в  от посёлка гавань представляет интерес для яхтсменов и любителей парусного спорта. На севере острова находятся удобные для туристов пляжи.

История 

Люэ был заселён человеком ещё во времена мезолита. . На западе также можно увидеть подобные каменные сооружения — в частности, Клоккестенен ( — «Камень-колокол»), дольмен, датированный примерно 3500—3100 г. до н. э.; он назван так потому, что при ударе по верхнему камню может издавать звук, похожий на звон колокола. Клоккестенен — наиболее известный и хорошо сохранившийся из пяти оставшихся нетронутыми дольменов на острове; всего же на Люэ известно , кургана и т. п.

.

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый острову Люэ

Острова Дании
Острова Балтийского моря